Kaeng Khoi (în ) este un district (Amphoe) din provincia Saraburi, Thailanda, cu o populație de 88.921 de locuitori și o suprafață de 801,1 km².

Componență 

Districtul este subdivizat în 14 subdistricte (tambon), care sunt subdivizate în 116 de sate (muban).

Amphoe în provincia Saraburi